San Giuseppe col Bambino – dipinto di Giambattista Tiepolo conservato nella chiesa di San Salvatore di Bergamo
San Giuseppe col Bambino – dipinto di Giambattista Tiepolo conservato nel Detroit Institute of Arts di Detroit
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di Guido Reni conservato nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di Guido Reni conservato nel Museo diocesano di Milano
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di Guido Reni conservato nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di Guido Reni conservato nel Houston Museum of Fine Arts a Houston
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di Josefa de Óbidos conservato nel Museo nazionale d'arte antica di Lisbona
 San Giuseppe col Bambino – dipinto di El Greco conservato nella Cattedrale di Santa María di Toledo
 San Giuseppe col Bambino, – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nel John and Mable Ringling Museum di Sarasota
 San Giuseppe col Bambino, – dipinto di El Greco conservato nella Cappella di San José di Toledo
 San Giuseppe col Bambino, – dipinto di El Greco conservato nel Museo de Santa Cruz di Toledo